Степане́нко — українське прізвище, походить від імені Степан.

Відомі носії 
 Степаненко Андрій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Степаненко Аркадій Степанович (1889–1938) — український політичний діяч.
 Степаненко Борис Васильович (1917—2005) — артист балету і балетмейстер, народний артист України (1997).
 Степаненко Василь Іванович (1950) — український поет і перекладач.
 Степаненко Василь Пилипович (1870-ті — 1930-ті) — український фольклорист.
 Степаненко Василь Сергійович (1954) — заслужений тренер України.
 Степаненко Віктор Миколайович (1940—1999) — український актор.
 Степаненко Владислав Петрович (* 1933) — український кінооператор.
 Степаненко Данило Олександрович (* 1980) — майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу.
 Степаненко Іван Ничипорович (1920—2007) — радянський офіцер, Двічі Герой Радянського Союзу.
 Степаненко Ігор Дмитрович (1914—1997) — заступник Голови Ради Міністрів УРСР.
 Степаненко Інна Павлівна (1948—2018) — заслужений працівник культури України, директор (травень 1982 — грудень 2014) «Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки».
 Степаненко Микола Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степаненко Микола Іванович (* 1958) — український учений-мовознавець.
 Степаненко Микола Омелянович (1918–1993) — громадський і політичний діяч на еміграції, журналіст і літературознавець.
 Степаненко Микола Семенович (1960) — металург, Герой України.
 Степаненко Михайло Борисович (1942—2019) — український композитор.
 Степаненко Муза Савеліївна (1909—1983) — українська театральна актриса.
 Степаненко Олег Георгійович (1916 — ?) — радянський і український мистець кіно.
 Степаненко Олег (продюсер)
 Степаненко Олександр Федорович (1873–1924) — політичний і громадський діяч.
 Степаненко Рима Устимівна (1923—1965?) — українська театральна режисерка, шестидесятниця. Виключена з КПРС і звільнена з роботи за постановку п'єси М. Стельмаха «Кум Королю» в Дніпропетровському театрі ім. Т. Г. Шевченка в 1964 році.
 Степаненко Сергій (1964 — 2022) — український рок-музикант, бас-гітарист гурту «Кому вниз».
 Степаненко Сергій Євгенович (1967—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степаненко Сергій Миколайович (* 1954) — ректор Одеського державного екологічного університету.
 Степаненко Софія Анатоліївна — учителька початкових класів Чернігівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10, заслужений вчитель України
 Степаненко Тарас Миколайович (* 1989) — український футболіст, півзахисник.
 Степаненко Федір Васильович (* 1975) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степаненко Юрій Іванович — донор (Суми), заслужений донор України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко